Австрійська хокейна ліга 2019—2020 — у чемпіонаті брали участь одинадцять клубів.  У зв'язку з пандемією COVID-19 чемпіонат призупинено на початку березня, а згодом скасовано без виявлення чемпіона.

Після завершення попереднього сезону від подальшої участі в чемпіонаті відмовився хорватський клуб «Медвещак» (Загреб).

Регламент 
На попередньому етапі 11 клубів проведуть між собою по чотири матчі, на другому етапі в двох групах виявлять вісім клубів, які на третьому етапі в плей-оф розіграють звання чемпіона.

Попередній раунд

Підсумкова таблиця

Другий етап

Перша група

Кваліфікаційна група

Плей-оф

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт ліги 
 Австрійська хокейна ліга на eurohockey.com  
 Австрійська хокейна ліга 2019—2020 на hockeyarchives  

2020
Австрія
Австрія
2019 в австрійському спорті
2020 в австрійському спорті‎